Thamar ist

 die alte Schreibweise des biblischen Namens Tamar
 ein weiblicher Vorname, siehe Tamar (Vorname)
 der Name von
 Tilda Thamar (1921–1989), argentinische Filmschauspielerin und Malerin